Федоре́нко — поширене українське прізвище. Патронім від особового імені Федір.

Відомі носії 

 Федоренко Анатолій Людвігович (1963) — радянський, казахський та білоруський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів світу, чотириразовий чемпіон Європи, чемпіон Азії.
 Федоренко Анатолій Павлович (1928 — після 1999) — український орнітолог.
 Федоренко Андрій Михайлович (1964) — білоруський письменник.
 Федоренко Андрій Степанович (1984) — український футболіст.
 Федоренко Аріадна Никифорівна (1922—1993) — український звукооператор.
 Федоренко Борис Михайлович (1946—2012) — український художник, живописець.
 Федоренко Василь (1929) — діяч українського руху опору, політичний в'язень.
 Федоренко Василь Іванович (1913—1943) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Федоренко Віктор Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федоренко Дмитро Тимофійович (1933—2009) — фольклорист, письменник, кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник народної освіти України.
 Федоренко Євген Васильович (1929—2017) — український науковець, громадський діяч діаспори в США.
 Федоренко Євген Григорович (1903—1987) — український радянський філософ-марксист.
 Федоренко Іван Іванович (1827—1888) — український та російський астроном.
 Федоренко Іван Олександрович (* 1993) — лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Федоренко Іван Петрович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Федоренко Леонід Олексійович — заслужений енергетик України.
 Федоренко Любов Петрівна (* 1949) — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Федоренко Марія Яківна (1913—1992) — відома колгоспниця, ланкова, Герой Соціалістичної Праці.
 Федоренко Микола Іванович (* 1955) — радянський футболіст, український футбольний тренер.
 Федоренко Михайло Володимирович (1964—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Федоренко Назар Станіславович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федоренко Наталія Миколаївна (1913–?) — українська радянська діячка, педагог, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Федоренко Наталія Миколаївна —начальник відділу Львівського міського управління Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, заслужений юрист України.
 Федоренко Олександр Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Федоренко Павло Костянтинович (1880—1962) — український історик, археограф і архівіст.
 Федоренко Платон Васильович (1907—1966) — український художник театру.
 Федоренко Світлана Володимирівна (* 1966) — український науковець у галузі тифлопедагогіки, професор.
 Федоренко Сергій Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федоренко Сергій Миколайович (* 1962) — депутат Броварської міської ради, колишній радник і масажист Прем'єр-міністра України Миколи Азарова.
 Федоренко Степан Олексійович (1908—1972) — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Федоренко-Євтухів Микола Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Федорейко

Примітки